Aardvark (oritteropo in inglese) può significare:
 Aardvark – cacciabombardiere supersonico
 Aardvark – servizio Web 2008-2011
 Aardvark – film del 2017
 Aardvark – videogioco del 1986